Edmond Filhol de Camas (1866-1945), homme politique français ;
 Jean Edmond Filhol de Camas (1867-1954), général français ;
 Jean-Gilles Filhol-Camas (1758-1805), officier de marine français ;
 Philippe Malivoire Filhol de Camas (1907-1992), général français, gouverneur militaire de Paris ;
 Paul René Malivoire Filhol de Camas (1879-1965), général français.

Lien externe 
 
Patronyme occitan